Jazon i Argonauci – film z 1963 roku
 Jazon i Argonauci – film z 2000 roku